Siunia steht für:
 Siunia (Armenien), armenisches Adelsgeschlecht
 Titularbistum Siunia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche